Кубок Греции 2001/2002 () — 60-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2001/2002
Спорт в Греции в 2001 году
Спорт в Греции в 2002 году
Греция
Греция